L'île de Lantan est une île de fiction des Royaumes oubliés, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Elle a été découverte par le capitaine Cordell d'Amn, celui qui a découvert Maztica.

Géographie 
On ne sait pas grand-chose sur cette île, appelée l’Île des gnomes.
Il y a en fait trois îles, situées sur la mer au nord de Chult : Lantan, Orlil, et Suj au sud. Suj et Lantan sont séparées par la passe de Sambar.

Lantan est l'île la plus peuplée. La petite île d'Orlil est inhabitée.

Survol 

Après le Temps des Troubles, Gond donna aux gnomes de Lantan le secret de la poudre à canon. Et les gnomes travaillent actuellement à développer l'imprimerie, et certaines machines volantes.

Ce qui fait de Lantan le pays occidental le plus avancée technologiquement parlant.

Lantan s'appuie sur les arts et la science, à la différence du reste de Toril, qui se base sur la magie. Les gnomes espèrent une reconnaissance de la part des autres pays sur leur relative puissance, grâce aux machines et aux inventions des gnomes, qui peuvent apporter une période de paix et de prospérité.

Il y a donc très peu de gnomes du Lantan qui s'essayent aux arcanes. Les rares mages vivent seuls sur l'île d'Orlil.

Région des Royaumes oubliés
Île de fiction